Райнхарт може да се отнася за:
 Бастиан Райнхарт (р. 1975), германски футболист
 Георг-Ханс Райнхарт (1887 – 1963), германски генерал
 Джанго Райнхарт (1910 – 1953), френски музикант
 Клаус Райнхарт (р. 1941), германски генерал